Nummi, le pluriel de nummus, une monnaie antique en bronze.
 Nummi-Pusula, une municipalité du sud de la Finlande.
 Nummi, ancienne municipalité ayant fusionné au sein de Nummi-Pusula.
 Nummi, un quartier de la ville de Turku.
 , usine revendue à Tesla pour devenir l'Usine Tesla de Fremont